Hag steht für

 Hag, Hecke, Wäldchen, Gelände, Siedlung, alter Flur- oder Ortsname 
 Haggai, ein biblisches Buch
 

Hag heißen folgende geographischen Objekte:
 Hag (Hailar), 哈克镇, Großgemeinde im Stadtbezirk Hailar der Stadt Hulun Buir, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, China
Gemeindeteile:
 Hag (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hag (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hag (Gemeinde Weißenkirchen), Ort bei Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hag (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Land Salzburg 
 Hag (Gemeinde Lustenau), Ortsteil Gemeinde Lustenau, Vorarlberg
 Habřinka (1939–45: Hag), Ortsteil der Gemeinde Bukovka, Okres Pardubice

Hag ist der Familienname folgender Personen:
 Erik ten Hag (* 1970), niederländischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Xandra Hag (* 1970), deutsche Sängerin

Hag, Weiteres:
 Kaffee Hag, Kaffeesorte
 HÅG Bürostühle, eine Marke des Büromöbelherstellers Flokk, Norwegen
 Hag Pike, Felssäule im Grahamland, Antarktika

HAG steht für:
 HAG Modelleisenbahnen
 Hauptamtsgehilfe, eine Amtsbezeichnung für Beamte im einfachen Dienst
 Heimarbeitsgesetz (vgl. Heimarbeit)
 Hessische Automobil, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Hinterachsgetriebe
 Home Access Gateway, Gerät zum Terminieren von Netzwerkgeräten im Kundenhaushalt
 Hungaria-Austria-Gasleitung, eine Pipeline von Baumgarten an der March nach Ungarn

Siehe auch:
 Haag, Hak, Im Hag

HAG